Катрук Володимир Федорович — капітан МВС України, командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Тернопіль», учасник російсько-української війни.
 Катрук Іван Іванович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.